Duvtjärn kan avse:
 Duvtjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
 Duvtjärnen, sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn